Andir (Baleendah), plaats in het Indonesische gebied Bandung.
 Andir (Jatiwangi), plaats in het Indonesische gebied Majalengka.
 Oude naam van Luchthaven Husein Sastranegara.